Список риб Бутану неповний і включає в себе 49 видів. Створений на основі пошукової системи FishBase

A 
 Acanthocobitis botia (Nemacheilus botia)

B 

 Badis badis
 Bagarius bagarius
 Balitora brucei
 Bangana dero
 Barilius barna
 Barilius bendelisis
 Batasio batasio
 Botia dario (Botia geto)

C 
 Catla catla 
 Channa amphibeus
 Channa gachua
 Channa striata
 Cirrhinus cirrhosus
 Crossocheilus latius
 Ctenopharyngodon idella (Білий амур) - інтродукований
 Cyprinion semiplotum
 Cyprinus carpio carpio

D 

 Danio dangila
 Danio rerio (Даніо реріо)
 Devario aequipinnatus

G 
 Garra annandalei
 Garra gotyla gotyla
 Gogangra viridescens

H 
 Hypophthalmichthys molitrix (Товстолоб білий) - інтродукований
 Hypophthalmichthys nobilis

L 
 Labeo dyocheilus
 Labeo pangusia
 Labeo rohita

M 

 Mastacembelus armatus
 Mystus bleekeri
 Mystus vittatus

N 
 Nandus nandus 
 Neolissochilus hexagonolepis

O 
 Ompok pabda

P 
 Puntius chola
 Puntius sarana
 Puntius sophore
 Puntius ticto

R 
 Raiamas bola
 Rasbora daniconius

S 
 Salmo trutta trutta — форель. Інтродукована
 Schistura scaturigina
 Schizothorax molesworthi
 Schizothorax progastus
 Schizothorax richardsonii

T 
 Tor putitora
 Tor tor

X 
 Xenentodon cancila

Примітки

Література 
 Tamang P. A preliminary annotated list of fish expected to occur in Bhutanese river systems. National Environmental Commission, Thimphu, Bhutan. 1993. P. 1-17.
 Petr T. Coldwater fish and fisheries in Bhutan. FAO Fisheries Technical Paper. 1999. № 385. P. 6-12.

Бутан

Риби